Les élections municipales espagnoles ont lieu le  à Valence.

Le Parti populaire, mené par la maire sortante Rita Barberá parvient à renforcer sa majorité au conseil municipal en obtenant plus de 55% des voix, obtenant son meilleur résultat à Valence, et en obtenant presque 2/3 des sièges. Les socialistes gardent tous leurs conseillers (et progressent légèrement, passant la barre du tiers des suffrages ), tandis que la Gauche unie est exclue du conseil pour la première fois depuis 1979.

Rita Barberá est réélue maire pour une cinquième fois.

Résultats

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Élections municipales espagnoles de 2007

2007
Valence
Politique en mai 2007